Il doppio del torneo di tennis Singapore Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Patty Fendick e Meredith McGrath che hanno battuto in finale Nicole Arendt e Kristine Kunce 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Patty Fendick /  Meredith McGrath (campionesse)
 Jenny Byrne /  Rachel McQuillan (quarti di finale)

 Nicole Arendt /  Kristine Kunce (finale)
 Linda Wild /  Andrea Strnadová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Singapore Open 1994